Аренсфельде () — община в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Барним. Население составляет 13 028 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 57,74 км².

Коммуна подразделяется на 5 сельских округов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга